La famille Corleone est une famille mafieuse de fiction. Elle est mise en scène par Mario Puzo dans ses romans Le Parrain, Le Sicilien, Le Retour du Parrain et La Vengeance du Parrain, puis par Francis Ford Coppola dans sa trilogie cinématographique Le Parrain.

Principaux membres

Articles connexes 
 Cinq Familles (Le Parrain)
 Cinq familles, les cinq familles mafieuses de New York dans la réalité

Famille de fiction
Gangster de fiction
Mafia dans la littérature
Mafia au cinéma
Mafieux de fiction
 
Famille